

Religion
Un chapelet est un objet de dévotion généralement constitué de perles enfilées en collier sur un cordon. C'est aussi une prière faite d'une suite de Pater et Ave faite en égrenant le chapelet.

Patronyme
 Roger Chapelet (1903-1995) est un peintre de marine et affichiste français ;
 Francis Chapelet (1934-) est un organiste français.

Divers
Un chapelet est un engin de travaux publics utilisé aux  et  ;
Le chapelet thaï est un jouet sexuel pour hommes ou pour femmes constitué d'une série de billes ;
Chapelet en famille, émission radiophonique catholique québécoise du .

Voir aussi
Chaplet